Castanheira pode ser:
 Castanheira, a árvore que produz a castanha;
 Amendoeira-da-Praia, árvore comumente encontrada nas praias brasileiras.

Geografia

Brasil 

Castanheira, uma cidade no estado de Mato Grosso, Brasil;
Castanheira, um bairro de Manaus, capital do Amazonas;
Castanheira, um bairro de Belém, capital do Pará.

Portugal 

Castanheira, aldeia da freguesia de Espinho, Mortágua;
Castanheira, uma freguesia no concelho da Guarda, Portugal;
Castanheira, uma freguesia no concelho de Mogadouro, Portugal;
Castanheira, uma freguesia no concelho de Paredes de Coura, Portugal;
Castanheira, uma freguesia no concelho de Trancoso, Portugal.
Castanheira, uma localidade da freguesia de Cós, concelho de Alcobaça, Portugal.

Pode também estar à procura de:
 Castanheira de Pera, um concelho português
Castanheira de Pera, uma freguesia no concelho de Castanheira de Pera, Portugal.
 Castanheira do Vouga, uma freguesia no concelho de Águeda, Portugal.

Pessoas 

Castanheira, jogador de futebol português

Ver também
 Castanheiro
 Castanheira do Ribatejo (desambiguação)
Desambiguação
Desambiguações de topônimos